La Copa de la UEFA 1989-90 se disputó entre agosto de 1989 y mayo de 1990, con la participación total de 65 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, primera de la competición entre dos equipos italianos se disputó a doble partido el 2 y el 16 de mayo de 1990 y enfrentó a la Juventus FC y a la ACF Fiorentina, con victoria del equipo turinés por un marcador global de 3-1.

Fue la última edición de la Copa de la UEFA sin la participación de los equipos ingleses por la Tragedia de Heysel.

Ronda previa

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 
Los máximos goleadores de la Copa de la UEFA 1989-90 fueron:

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Juventus Football Club